Associated Whistleblowing Press, agència d'informació sense ànim de lucre dedicada a publicar i analitzar contingut filtrat
 American World Pictures, companyia distribuïdora i productora de cinema amb seu a Los Angeles (Estats Units)
 Projecte de Benestar de l'Exèrcit (del seu nom en anglès Army Welfare Project), empresa del Reial Exèrcit de Bhutan per a obtenir fons per al seu personal
 Accuracy International AWP (de l'acrònim en anglès Arctic Warfare Police), fusell de franctirador fabricat al Regne Unit